Президент Сейшельских Островов (, , ) — глава государства Сейшельские Острова, избираемый на пятилетний срок. Должность президента Сейшел существует с 29 июня 1976 года, когда страна объявила о своей независимости от Великобритании.

После создания в 1996 году поста вице-президента установлен порядок, по которому вице-президент принимает президентскую присягу в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей либо его отставки. Дважды, в 2004 и в 2016 годах президенты Сейшельских островов уходили в отставку, и их замещали вице-президенты страны.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов

См. также 
 Вице-президент Сейшельских Островов
 Премьер-министр Сейшельских Островов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Список руководителей Сейшельских Островов (архивная копия 2020-10-25)
 Выборы в Сейшельских островах на africanelections.tripod.com  

Сейшельские острова
Президенты Сейшельских островов
Списки:Сейшельские острова